Prosperous – cittadina nella contea di Kildare (Irlanda)
 Prosperous – album di Christy Moore del 1972
 Battaglia di Prosperous – battaglia della Rivolta irlandese del 1798